The Man Who Died – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Man Who Died – cortometraggio del 1915 diretto da Walter Edwards